Guillem el Cortès o "el Guapo" (vers 1370 – 15 de juliol de 1406) fou un membre de la línia leopoldina dels Habsburg que va regir els ducats de Caríntia, Estíria i Carniola (conjunt després anomenat Àustria Interior), el comtat de Tirol i l'Àustria Anterior.

Nascut a Viena, era el fill major del duc Leopold el Just i la seva dona, Viridis Visconti, que va regir els mateixos territoris després del repartiment dels territoris dels Habsburg de 1379 (tractat de Neuberg).

El seu compromís amb Eduvigis o Hedwiga d'Hongria, la filla menor del rei veí, va ser un dels primers intents de la casa d'Habsburg per estendre la seva esfera d'influència a l'est d'Europa central en casar-se amb hereves, una pràctica que va donar lloc a la frase Bella gerant alii: tu felix Austria nube (Deixeu que els altres facin la guerra: fes feliç a l'Àustria i casat). Els interessos de Guillem consistien a tenir les terres hongareses que el pare de Hedwiga, el rei Lluís I d'Hongria, tenia la intenció de deixar-li.

La sort va invertir no obstant part d'aquests plans: Hedwiga va ser triada com a reina regnant de Polònia, un país al nord d'Àustria, i va ser confirmada en aquest càrrec el 1384. Guillem de 14 anys, va ser repudiat, perquè, des del punt de vista polonès, hi havia perspectives d'un matrimoni més apropiat per la seva reina d'11 anys. Després que el compromís es va dissoldre, Guillem es va casar amb una parenta d'Hedwiga, una altra capeta angevina i també hereva presumpta, Joana de Nàpols. No obstant això, el matrimoni no va produir fills i Guillem no va viure per veure la seva dona succeir al seu germà com a reina Joana II.

En 1394, després de la mort del seu cosí germà, Albert el Pacient, va tractar d'obtenir el control sobre les terres de la línia albertina durant la minoria d'Albert V d'Àustria, el Magnànim, fill d'Albert el Pacient. No obstant això, mai ho va aconseguir.

Guillem va morir el 1406 a Viena. Està enterrat a la cripta ducal a Viena a la catedral de Sant Esteve (Stephansdom).

Ancestres

Referències 

Ducs d'Estíria
Ducs de Caríntia
Ducs de Carniola
Comtes de Tirol
Ducs d'Àustria Anterior
Ducs d'Àustria Interior
Vienesos
Morts a Viena